PSX (digitale videorecorder), een PlayStation 2-gebaseerde digitale videorecorder
 PlayStation (spelcomputer), algemeen afgekort als "PS", "PS1" of "PSX"
 PlayStation Experience, algemeen afgekort als "PSX" door de media